La Deildabikar 2021, LengjuBikarinn 2021 per ragioni di sponosorizzazione, è stata la 26ª edizione del torneo, iniziata il 12 febbraio 2021 e interrotta definitivamente il 15 aprile 2021 a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia di COVID-19. Per il secondo anno consecutivo la competizione è stata interrotta anticipatamente senza alcun vincitore.

Formula 
Al torneo partecipano 24 squadre: le 12 squadre partecipanti alla Úrvalsdeild 2021 e le 12 squadre partecipanti alla 1. deild karla 2021. Le 24 squadre sono suddivise in quattro gruppi da sei squadre ciascuno, con ciascuna squadra ad affrontare le altre una volta sola per un totale di cinque giornate. Si qualificano alla fase finale le prime due classificate di ciascun gruppo.

Squadre partecipanti 

Úrvalsdeild
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. deild karla
 
 
 
 
 
 
  Kórdrengir

Fase a gironi 
Le gare si disputeranno dal 12 febbraio al 19 marzo 2021.

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 marzo 2021

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 marzo 2021

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|Cancellate

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2021
Deildabikar